Averlant est un patronyme porté notamment par :

 Éric Averlant (né en 1962), comédien français ;
 Michel Averlant (né en 1931), écrivain, traducteur et directeur littéraire français.

Homonymie de patronyme